Glâne – fiume del Canton Friburgo, affluente della Sarine
Distretto della Glâne – distretto del Canton Friburgo